Бартошевка () — село,
Щепановский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123088803. Население по переписи 2001 года составляло 92 человека.

Географическое положение 
Село Бартошевка находится в 1-м км от левого берега реки Масювка,
на расстоянии в 0,5 км от села Щепанов.

История 
 1638 год — дата основания.

Примечания